Това е списък на общините във Франция с най-голямо население.

Данните са от преброяването, проведено през 2014 във Франция

Франция